Магдалена Пењаско има више значења:

 Општина Магдалена Пењаско (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Пењаско (Магдалена Пењаско, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику